Holtzapffel ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis Holtzapffel (1916–1984), niederländischer Fotograf 
 Jules Holzapffel (1826–1866), französischer Maler
 Shannon Holtzapffel (* 1985), niederländisch-australischer Choreograf, Schauspieler und Tänzer

Holtzapffel steht zudem für:
 Holtzapffel (Unternehmer), (17. bis 19. Jahrhundert), englische Unternehmersfamilie

Siehe auch:
 Holzapfel (Begriffsklärung)